Лекер — название населённых пунктов:
 Лекер — село в Баянаульском районе Павлодарской области Казахстана.
 Лекер — населённый пункт во Франции.